Швейк — сатиричний персонаж, вигаданий чеським письменником Ярославом Гашеком
 7896 Швейк (7896 Švejk) — астероїд головного поясу